Sudeste pode se referir a:

 Sudeste - coordenada cartográfica.

 Região Sudeste - uma das cinco regiões do Brasil.

 Distrito administrativo do sudeste - região administrativa de Moscou 
Desambiguação
Desambiguações de topônimos